
Чапа́ев — многозначное понятие.

Носители фамилии 
 Чапаев, Александр Васильевич (1910—1985) — генерал-майор артиллерии, сын В. И. Чапаева.
 Чапаев, Алик Борисович — заслуженный тренер России по вольной борьбе.
 Чапаев, Аркадий Васильевич (1914—1939) — военный лётчик, сын В. И. Чапаева.
 Чапаев, Василий Иванович (1887—1919) — командир Красной армии, участник Первой мировой и Гражданской войны в России.
 Чапаев, Ваха Хасанович (род. 1952) — советский дзюдоист, тренер, функционер.
 Чапаев, Николай Сергеевич (1923—2003) — танкист, Герой Советского Союза.
 Чапаев, Юлиян (род. 1996) — болгарский футболист.

Топоним

Казахстан 
 Чапаев — село в Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Чапаев — деревня в Дубровском районе Брянской области.
 Чапаев — хутор в Каневском районе Краснодарского края.
 Чапаев — посёлок в Зубово-Полянском районе Мордовии.
 Чапаев — хутор в Белокалитвинском районе Ростовской области.
 Чапаев — село в Балаковском районе Саратовской области.

Название и наименование 
 «Чапаев» — роман Дмитрия Фурманова.
 «Чапаев» — фильм Георгия и Сергея Васильевых.
 «Чапаев» — настольная игра.
 «Чапаев» — советский крейсер проекта 68-К, а также кодовое имя этого проекта крейсеров по классификации НАТО.
 «Чапаев» — канонерская лодка, отличившаяся во время Сталинградской битвы и награждённая орденом Красного Знамени.
 «Василий Чапаев» — большой противолодочный корабль проекта 1134-А; девятый по счёту.
 «Чапаев и Пустота» — роман Виктора Пелевина.
 Кинотеатр имени Чапаева — кинотеатр (с 1937 года) в городе Киеве на улице Большая Житомирская, 40.

См. также 
 Василий Чапаев
 Чапаева
 Чапаево
 Чапаевец (значения)
 Чапаевка
 Чапаевск
 Чапаевский
 Чапаевское